Fläcktjärn kan avse:
 Fläcktjärnen (Transtrands socken, Dalarna), en sjö i Malungs kommun, 
 Fläcktjärnen, en sjö i Mora kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn